Europamästerskap 1937 kan avse:

Europamästerskapen i brottning 1937
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1937
Europamästerskapen i konståkning 1937
Europamästerskapet i basket för herrar 1937
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1937